Il doppio  del Rai Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Martin Kližan e Alessandro Motti erano i detentori del titolo, ma Kližan quest'anno non ha partecipato.

Motti ha fatto coppia con Laurynas Grigelis.

Dustin Brown e Jonathan Marray hanno battuto in finale 6–4, 7–6(7–0) Andrei Dăescu e Florin Mergea.

Teste di serie

  Dustin Brown /  Jonathan Marray (Campioni)
  Tomasz Bednarek /  Olivier Charroin (quarti di finale)

  Rameez Junaid /  Igor Zelenay (semifinali)
  Laurynas Grigelis /  Alessandro Motti (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Rai Open 2012